Oficina Federal per a la Protecció de la Constitució (del seu nom en alemany Bundesamt Für Verfassungsschutz), servei d'intel·ligència de l'estat d'Alemanya
 Battlefield Vietnam, videojoc d'acció en primera persona de la saga Battlefield
 Virus del bosc de Barmah (del seu nom en anglès Barmah Forest virus), virus d'ARN del tipus arbovirus